Ludwig Blomstrand, född 8 mars 1993 i Uppsala, är en svensk ishockeyspelare som sedan 2021 spelar i HC Škoda Plzeň i Tjeckien.

Externa länkar 

män
Födda 1993
Levande personer
Svenska ishockeyspelare
Spelare i Almtuna IS
Spelare i Kalamazoo Wings (2009–)
Spelare i Utica Comets
Spelare i Chicago Wolves (2001–)
Spelare i Djurgården Hockey
Spelare valda i NHL Entry Draft 2011
Idrottare från Uppsala
Spelare valda av Vancouver Canucks i NHL Entry Draft